През сезон 1953 – 54 отбора на ФК Интер формира най-резултатното нападение (67 гола) в шампионата. Само с точка пред Ювентус успява да стане шампион на Италия за 7-и път в своята история. Любопитно през тази година е случилото се с Ищван Ниерш, който настоява за по-висока заплата, заради което е изключен от състава. Вечерта преди дербито с АК Милан, обаче преговорите са завършени. Ниерш отбелязва и трите гола за крайното 3 – 0.

Отбор 

 Треньор:  Алфредо Фони
 Президент:  Карло Масерони

Резултати

Вижте също

Източници 

ФК Интер по сезон